Здесь — философское понятие, являющееся конкретизацией категории места
 Здесь () — хорватская драма 2003 года, режиссёр Зринко Огреста
 Здесь () — индийская мелодрама 2005 года, режиссёр Шуджит Сиркар
 Здесь () — американская короткометражная драма 2012 года, режиссёр Лука Гуаданьино
 Здесь () — американская короткометражная драма 2014 года, режиссёр Эшли Хиллис

См. также 

 Here